Ла Вердолага има више значења:

 Ла Вердолага (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вердолага (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вердолага, Колонија Гвадалупе (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вердолага (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику